

Sigle 
 Brominated flame retardant  – Ritardante di fiamma bromurato
 Bundesinstitut für Risikobewertung  – organismo scientifico tedesco per la sicurezza degli alimenti e la protezione del consumatore
Big Falcon Rocket – razzo in corso di progettazione da parte di SpaceX

Codici 
 BFR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bedford Grissom (Stati Uniti)
 brf – codice ISO 639-3 della lingua bazigar